Ярнар Якупссон Йохансен (; род. 13 апреля 2004 года в Тофтире, Фарерские острова) — фарерский футболист, нападающий клуба «Б68».

Клубная карьера 
Ярнар — воспитанник тофтирского «Б68». В годы выступлений за юношескую команду 2004 года рождения он отмечался как «прирождённый бомбардир, обладающий отличным ударом с левой ноги». В конце сезона-2020 его начали привлекать к тренировкам и матчам взрослой команды «Б68». Ярнар дебютировал за неё 1 ноября 2020 года в матче первого дивизиона против клуба «Хойвуйк»: нападающий заменил Оули Ольсена на 46-й минуте. В своём первом сезоне на взрослом уровне Ярнар также провёл полную встречу с «Б71», которая состоялась 6 ноября. 29 июня 2021 года форвард дебютировал в фарерской премьер-лиге: он вышел на поле вместо Фруйи Петерсена на 85-й минуте матча со столичным «ХБ».

Карьера в сборной 
Ярнар представлял Фарерские острова на юношеском уровне. За сборную Фарерских островов до 15 лет он дебютировал 18 октября 2018 года, отметившись голом в ворота сверстников из Лихтенштейна. Через 2 дня он забил мяч в ответной игре. В 2019 году нападающий провёл 2 игры за юношескую сборную архипелага до 17 лет.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Faroesoccer 
 Профиль на Transfermarkt 
 Профиль на Worldfootball 

Футболисты Фарерских островов
Игроки ФК «Б-68»